Die Sonne von St. Moritz steht für:
 Die Sonne von St. Moritz (Roman), deutscher Roman (1910) von Paul Oskar Höcker
 Die Sonne von St. Moritz (1923), deutscher Stummfilm von Hubert Moest
 Die Sonne von St. Moritz (1954), deutscher Spielfilm von Arthur Maria Rabenalt